Akhmetovo () est le nom de plusieurs localités de Russie :

 Akhmetovo, un village du raïon Komsomolski, en Tchouvachie ;
 Akhmetovo, un village du raïon Nourlatski, au Tatarstan ;
 Jeleznodorojnogo raziezda Akhmetovo, une localité du raïon Nourlatski, au Tatarstan.

Voir aussi